Caryophylliidae — родина мадрепорових коралів (Scleractinia). Вони зустрічаються від тропіків до помірних морів, і від мілини до дуже глибокої води. Деякі види живуть в симбіозі з зооксантеллами.

Роди 

Anomocora Studer, 1878
Asterosmilia Duncan, 1867
Aulocyathus Marenzeller, 1904
Bathycyathus Milne-Edwards & Haime, 1848
Bourneotrochus Wells, 1984
Caryophyllia Lamarck, 1801
Catalaphyllia Wells, 1971
Ceratotrochus Milne-Edwards & Haime, 1848
Cladocora Ehrenberg, 1834
Coenocyathus Milne-Edwards & Haime, 1848
Coenosmilia Pourtalès, 1874
Colangia Pourtalès, 1871
Concentrotheca Cairns, 1979
Confluphyllia Zibrowius & Cairns, 1997
Conotrochus Sequenza, 1864
Crispatotrochus Woods, 1878
Dactylotrochus Wells, 1954
Dasmosmilia Pourtalès, 1880
Deltocyathus Milne-Edwards & Haime, 1848
Desmophyllum Ehrenberg, 1834
Ericiocyathus Zibrowius & Cairns, 1997
Euphyllia Dana, 1846
Goniocorella Yabe & Eguchi, 1932
Heterocyathus Milne-Edwards & Haime, 1848
Hoplangia Gosse, 1860
Labyrinthocyathus Cairns, 1979
Lochmaeotrochus Alcock, 1902
Lophelia Milne-Edwards & Haime, 1849
Nomlandia Durham & Barnard, 1952
Oxysmilia Duchassaing, 1870
Paraconotrochus Cairns & Parker, 1992
Paracyathus Milne-Edwards & Haime, 1848
Phacelocyathus Cairns, 1979
Phyllangia Milne-Edwards & Haime, 1848
Polycyathus Duncan, 1876
Pourtalosmilia Duncan, 1884
Premocyathus Yabe & Eguchi, 1942
Rhizosmilia Cairns, 1978
Solenosmilia Duncan, 1873
Stephanocyathus Sequenza, 1864
Sympodangia Zibrowius & Cairns, 1997
Tethocyathus Kuhn, 1933
Thalamophyllia Duchassaing, 1870
Trochocyathus Milne-Edwards & Haime, 1848
Vaughanella Gravier, 1915

Примітки

Література 
 S.A. Fossa & A.J. Nilsen: Coral Reef Aquarium, Volume 4, Birgit Schmettkamp Verlag, Bornheim, ISBN 3-928819-05-4

Мадрепорові корали
Родини коралів